А́санд () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Асанд, Джон (род. 1950-е) — американский кёрлингист.
 Асанд, Фрэнк (1949—2019) — американский кёрлингист.